A 2017-es strandlabdarúgó-világbajnokság volt a 9. világbajnokság a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség rendezésében, összességében pedig a 19. vb a strandlabdarúgás történetében. Az eseményt 2017. április 27. és május 7. között rendezték, a Bahama-szigeteken.

Selejtezők 
Az alábbi csapatok kvalifikálták magukat a 2017-es strandlabdarúgó-világbajnokságra:

Ázsiai zóna (AFC):

Afrikai zóna (CAF):

Európai zóna (UEFA):

Észak és Közép-Amerika és a Karibi zóna (CONCACAF):

Oceániai zóna (OFC):

Dél-amerikai zóna (CONMEBOL):

Rendező:
 (CONCACAF)

Helyszín 
Az összes mérkőzést egyetlen helyszínen, Nassauban rendezték.

Eredmények 

A kezdési időpontok helyi idő szerint (UTC-4:00) lettek megadva.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Díjak

Jegyzetek

További információk 

Strandlabdarúgó-világbajnokságok
Strand